1396 Outeniqua – asteroide della fascia principale
 Monti Outeniqua – catena montuosa del Sudafrica
 Outeniqua Choo Tjoe – treno a vapore d'epoca del Sudafrica
Outeniqua – genere di coleotteri della tribù Hopliini (Scarabaeidae, Melolonthinae)